Az 1993–1994-es magyar női röplabdabajnokság a negyvenkilencedik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhét csapat indult el, az előző évi első helyezett az osztrák, magyar, cseh, szlovák, horvát és szlovén csapatok részvételével tartott Szuperligában szerepelt, a többiek két kört játszottak. Az alapszakasz után a Szuperligában szereplő csapat és az A csoport 1-7. helyezettjei play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért.

Az Eger SE új neve Kordax-Eger SC lett.

A Debreceni VSC új neve Debreceni TE-DSI lett.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: Kordax-Eger SC–Kaposvári Tungsram 3:0, 3:0 és Tungsram SC–Miskolci VSC-Bonus ECO 3:0, 3:0 és Vasas SC-tuttoMobili–BSE-CSM 3:2, 1:3, 3:2 és Extrade SC–Debreceni TE-DSI 2:3, 3:2, 3:0

Elődöntő: Kordax-Eger SC–Extrade SC 3:0, 3:0, 3:0 és Tungsram SC–Vasas SC-tuttoMobili 3:1, 3:2, 3:1

Döntő: Kordax-Eger SC–Tungsram SC 2:3, 3:1, 3:0, 3:0

3. helyért: Vasas SC-tuttoMobili–Extrade SC 1:3, 3:1, 1:3, 0:3

5–8. helyért: Debreceni TE-DSI–Kaposvári Tungsram 3:0, 3:2 és BSE-CSM–Miskolci VSC-Bonus ECO 3:0, 3:2

5. helyért: Debreceni TE-DSI–BSE-CSM 1:3, 3:2, 3:1

7. helyért: Miskolci VSC-Bonus ECO–Kaposvári Tungsram 3:0, 1:3, 3:2

Források 
A magyar sport évkönyve 1995

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag